Udław się – powieść Chucka Palahniuka 
 Udław się – film z 2008, ekranizacja powieści